Pšenička ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Pšenička (1889–1922), tschechoslowakischer Politiker und Autor